Соревнования по карате среди женщин в категории ката на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 8 спортсменок из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Уверенную победу в турнире одержала испанская каратистка Сандра Санчес Хайме, единогласным решением судей победившая в финале француженку Санди Скордо. Третье место заняла турецкая спортсменка Дилара Бозан.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр